Elisabeth van Brandenburg (-1231), een dochter van markgraaf Albrecht II van Brandenburg von Brandenburg en Mathilde van Groitzsch
 Elisabeth van Brandenburg (1451-1524), een dochter van keurvorst Albrecht Achilles van Brandenburg en diens eerste echtgenote Margaretha van Baden
 Elisabeth van Brandenburg (1474-1507), een dochter van keurvorst Albrecht Achilles van Brandenburg en diens tweede echtgenote Anna van Saksen
 Elisabeth van Brandenburg (1510-1558),